Eugène Rose de Beauharnais (París, 3 de septiembre de 1781-Múnich, 21 de febrero de 1824) fue el primogénito del matrimonio entre Josefina Tascher de la Pagerie y el vizconde Alejandro de Beauharnais.

Biografía 

Nació en París, Francia, y después de la ejecución de su padre se convirtió en el hijo adoptivo de Napoleón Bonaparte, quien llegó a tener gran ascendiente sobre Eugenio e intentó ser como un padre para él. Lo protegió constantemente e hizo avanzar en su carrera militar; a los dieciocho sirvió como ayudante de campo de Bonaparte en Egipto, se convirtió en coronel en 1802, a los veintiún años de edad, y en general en 1804. En ese mismo año, fue nombrado de forma oficial miembro de la familia imperial como Su Alteza Serenísima, Eugene de Beauharnais, príncipe de Francia, archicanciller del Estado. El 7 de julio de 1805 añadió el de virrey de Italia a sus títulos nobiliarios. En 1807 fue nombrado príncipe de Venecia.

Aunque era un miembro de la familia imperial francesa, Eugenio no estaba en el orden de la sucesión dinástica en razón del senado-consulto del 18 de mayo de 1804, en efecto la Constitución del Imperio, que restringió la sucesión a la dignidad imperial en el artículo 4. Aunque Napoleón podría adoptar a cualquiera fuera de la familia imperial, no detentan ningún derecho a la sucesión correspondiente a raíz del decreto del 30 de marzo de 1806, que estableció las reglas para la sucesión dentro de la familia del emperador, declarando dinásticos solo a los hijos de Napoleón si los tuviera, a sus hermanos y sus descendientes.

Su suegro le confirió el título de duque de Leuchtenberg en 1807, y Napoleón I le hizo heredero del Gran Ducado de Fráncfort en 1810, y técnicamente sucedió al gran duque-arzobispo Karl Theodor von Dalberg, cuando este abdicó en 1813, aunque este puesto fue puramente teórico, ya que la abdicación del antiguo gran duque se debió a la inminente conquista del Ducado por los ejércitos aliados.

Eugenio, tras la muerte de su madre en 1814, heredó el ducado de Navara, en Évreux. Tras la caída de Bonaparte, pasó a Baviera, donde residió tranquilamente y alejado de toda perturbación posterior.

Se encuentra enterrado en la Iglesia de San Miguel, en Múnich.

Matrimonio y descendencia 
Eugène se casó en 1806 con la princesa Augusta de Baviera (1788-1852), hija del rey Maximiliano I de Baviera. Sus hijos fueron:

 Josefina (1807-1876), fue reina consorte de Óscar I de Suecia y Noruega, hijo de un antiguo amor de Napoleón, Deseada Clary, y de su marido, el mariscal Bernadotte. Estos accedieron al trono en 1818, como Carlos XIV Juan de Suecia y Carlos III Juan de Noruega, y reina Desideria; al fallecimiento del rey, le sucedió Óscar I.
 Eugenia (1808-1847), casada con el príncipe Constantino de Hohenzollern-Hechingen.
 Augusto (1810-1835), casado con la reina María II de Portugal.
 Amelia (1812-1873), casada con el emperador Pedro I de Brasil (padre de la reina María II de Portugal). Fue emperatriz consorte del Brasil. 
 Teodolinda (1814-1857), casada en 1841 con el duque Guillermo I de Urach.
 Carolina (1816).
 Maximiliano (1817-1852), duque de Leuchtenberg. Casado con María Nikoláyevna, gran duquesa de Rusia, hija del zar Nicolás I de Rusia.

Ancestros

Véase también 
 Napoleón Bonaparte
 Guerras napoleónicas

Bibliografía 
El cronista A. Duverini cita como embajador de Francia en Madrid a Eugène de Beauharnais.

Enlaces externos 

Nacidos en París
Fallecidos en Múnich
Nobles de Francia
Masones de Italia
Masones de Francia
Duques de Leuchtenberg
Grandes cruces de la Legión de Honor
Gobernantes en las guerras napoleónicas
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Sepultados en la Iglesia de San Miguel (Múnich)
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nombres inscritos en el Arco de Triunfo
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Espada